4 de Setembro steht für folgende osttimoresische Aldeia in Comoro, Dili:
 4 de Setembro (Comoro)
 4 de Setembro (Santa Cruz)

Siehe auch:
 4. September